USS Freedom — кораблі ВМС США.

 USS Freedom (ID-3024) — транспортний корабель. Початково - німецький «SS Wittekin». Збудований у 1900 році. У 1917 році захоплений США і перейменований на «USAT Iroquois». У 1919 році перейменований на «USS Freedom (ID-3024)». Того ж року виведений в резерв. Зданий на злам у 1924 році.
 Freedom (IX-43) — допоміжний корабель. Офіційно не входив до складу ВМС США. На службі протягом 1940-1962 років. 
 USS Freedom (LCS-1) — бойовий корабель прибережної зони. Головний корабель однойменного типу. У строю з 2008 року.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни